est un film américain réalisé par Edward Sedgwick et sorti en 1923.

Synopsis

Fiche technique 
 Réalisation : Edward Sedgwick
 Scénario : Richard Schayer d'après The Ramblin' Kid de Earl Wayland Bowman
 Photographie : Virgil Miller
 Distributeur : Universal Pictures
 Durée : 60 minutes
 Date de sortie :

Distribution 
 Hoot Gibson : The Ramblin' Kid
 Laura La Plante : Carolyn June
 Harold Goodwin : Skinny Rawlins
 William Welsh : Lafe Dorsey
 W.T. McCulley : Sheriff Tom Poole
 Charles K. French : Joshua Heck
 G. Raymond Nye : Mike Sabota
 Carol Holloway : Mrs. Ophelia Cobb
 George King : Sing Pete

Notes et références

Liens externes 

Film américain sorti en 1923
Western américain
Film américain en noir et blanc
Film muet américain